Туш — многозначный термин:

 Туш — короткое инструментальное произведение.
  — река на юге Франции, приток Гаронны.

Фамилия 
 Туш, Иоганн (1738—1817) — австрийский художник-портретист.
 Туш, Мария (1868—1939) — австрийский политик.
 Туш, Михаил Никифорович (1943—2013) — украинский политик.
 Туш, Руди (род. 1954) — немецкий прыгун с трамплина, горнолыжный функционер.
 Туш, Фирмен (1875—1957) — французский скрипач и музыкальный педагог.

См. также 
 Тушь
 Туше